Voici une liste de mines situées en Tchéquie.

Liste

Voir aussi 
 Listes de mines

Mine